Оман Мобайл Лига 2010/2011 годов () — 35-й сезон чемпионата Омана по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Сезон 2010/11 на сайте rsssf.com
 Сезон 2010/11 на сайте goalzz.com

2010/2011
Оман
Оман
Спорт в Омане в 2010 году
2011 год в Омане
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011